Monkaen Kaenkoon, en thai: มนต์แคน แก่นคูน (Yasothon, 20 juliol de 1973), és un cantant i actor tailandès.

Discografia 
 Yang Koay Thee Soai Derm (ยังคอยที่ซอยเดิม)
 Yam Tor Khor Toe Haa (ยามท้อขอโทรหา)
 Sang Fan Duai Kan Bor (สร้างฝันด้วยกันบ่)
 Roang Bgan Pit Kid Hot Nong (โรงงานปิดคิดฮอดน้อง)
 Fan Eek Krang Tong Pueng Ther (ฝันอีกครั้งต้องพึ่งเธอ)
 Trong Nan Kue Na Thee Trong Nee Kue Hua Jai (ตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนี้คือหัวใจ)
 Hai Khao Rak Ther Muean Ther Rak Khaw (ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา)
 Ai Hak Khaw Toan Jao Bor Hak (อ้ายฮักเขา ตอนเจ้าบ่ฮัก)
 San Ya Nam Ta Mae (สัญญาน้ำตาแม่)

Referències 

Cantants tailandesos
Actors tailandesos
Naixements del 1973